Кубок Швеції з футболу 2018–2019 — 63-й розіграш кубкового футбольного турніру у Швеції. Титул вдруге здобув Геккен.

Календар

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 серпня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 серпня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 серпня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 серпня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 листопада 2018

|}
(*) — порядковий номер нижчих ліг, у яких грають клуби в поточному сезоні.

Груповий етап

1 група 

Результати

2 група 

Результати

3 група 

Результати

4 група 

Результати

5 група 

Результати

6 група 

Результати

7 група 

Результати

8 група 

Результати

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 березня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 березня 2019

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 березня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 березня 2019

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Швеції на soccerway 

2018-2019
Швеція
Швеція
2018 у шведському спорті
2019 у шведському спорті